Vandermeersch ist der Familienname von

 Bernard Vandermeersch (* 1937), französischer Paläoanthropologe
 Léon Vandermeersch (1928–2021), französischer Sinologe und Hochschullehrer